Бого́винье (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на северо-западе страны. Население составляет 28 997 человек (2002 год).

Административный центр — село Боговинье.

Площадь территории общины 141,65 км² (150 км²).

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на юге — с общиной Врапчиште;
 на востоке — с общиной Брвеница;
 на севере — с общиной Тетово.
На западе граничит с автономным краем Косово и Метохия Сербии.

Кроме села Боговинье в состав общины входят ещё 15 сёл (13 сёл).

Этническая структура населения в общине:
 албанцы — 95,23 %;
 турки — 4,08 %;
 македонцы — 0,13 %;
 боснийцы — 0,03 %
 цыгане — 0,02 %;
 остальные — 0,51 %

На западе территории общины располагается Боговинское озеро.

Примечания

Ссылки 
 об общине 

Общины Северной Македонии